Shrestha ist der Familienname folgender Personen:

 Bikash Shrestha (* 1986), nepalesischer Badmintonspieler
 Gyanu Shrestha, nepalesischer Fußballschiedsrichter
 Jagjit Shrestha (* 1993), nepalesischer Fußballspieler
 Marich Man Singh Shrestha (1942–2013), nepalesischer Politiker
 Namrata Shrestha (* 1985), nepalesische Schauspielerin
 Rabin Shrestha (* 1991), nepalesischer Fußballspieler
 Shree Krishna Shrestha († 2014), nepalesischer Schauspieler
 Shiva Shrestha (* 1992), nepalesischer Fußballspieler
 Sichhya Shrestha (* 1997), nepalesische Badmintonspielerin
 Sujal Shrestha (* 1990), nepalesischer Fußballspieler
 Sujana Shrestha (* 1988), nepalesische Badmintonspielerin